Il toponimo Ianca può riferirsi a diverse località della Romania:
Ianca, città del distretto di Brăila
Ianca, comune del distretto di Olt